Кістковий мозок — найважливіший орган кровотворної системи, який здійснює гемопоез, або кровотворення — процес створення нових клітин крові замість тих, що гинуть і відмирають. Він також є одним з органів іммунопоеза. Для імунної системи людини кістковий мозок разом з периферійними лімфоїдними органами є функціональним аналогом так званої фабріціевой сумки, наявної у птахів.

Кістковий мозок — єдина тканина дорослого організму, що в нормі містить велику кількість незрілих, недиференційованих і низькодиференційованих клітин, так званих стовбурових клітин, близьких за будовою до ембріональних клітин. Всі інші незрілі клітини, наприклад незрілі клітини шкіри, все ж мають великий ступінь диференціювання і зрілості, ніж клітини кісткового мозку, і мають вже задану спеціалізацію.

Органи кровотворення та імунної системи
Анатомія людини